Producenci w biologii

 Producenci – film z 1968 roku w reż. Mela Brooksa
 Producenci – film z 2005 roku w reż. Susan Stroman

Zobacz też 
 producent